

Toponimi

Francia 
 Rives – comune dell'Isère
 Rives – comune del Lot e Garonna
 Les Rives – comune dell'Hérault

Stati Uniti d'America 
 Rives – township della Contea di Jackson, Michigan
 Rives – città della Contea di Dunklin, Missouri
 Rives – città della Contea di Obion, Tennessee

Persone 
 Jean-Pierre Rives – rugbista e scultore francese